Сборная Чехии по хоккею с шайбой — национальная команда, которая представляет Чехию на международных турнирах по хоккею с шайбой. Контролируется Чешским хоккейным союзом. Шестикратные чемпионы мира, чемпионы Олимпийских игр 1998 года. Сборная образовалась после распада Чехословакии в 1993 году, однако осталась прямой правопреемницей всех заслуг сборной Чехословакии.

Хоккейная сборная Чехии является одной из ведущих хоккейных сборных мира и наряду со сборными Канады, России, Швеции, Финляндии и США входит в так называемую «большую хоккейную шестерку».

Единственная сборная в современной истории, которая смогла выиграть чемпионат мира три раза подряд (1999, 2000, 2001).

В 2012—2021 годах чехи не выигрывали медалей на турнирах ИИХФ, что является их самой продолжительной медальной засухой в истории.

Выступления на крупнейших турнирах

Чемпионаты мира

Олимпийские игры

Исторические названия сборной 
 Сборная Богемии по хоккею →  Сборная Чехословакии по хоккею →  Сборная Чехии по хоккею

Текущий состав 
Окончательная заявка на чемпионат мира по хоккею, который проводится в Латвии, объявлена 18 мая 2021 года

Форма

См. также 
 Сборная Чехословакии по хоккею с шайбой
 Сборная Богемии по хоккею с шайбой

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сборной Чехии
 Профиль на сайте ИИХФ
 

Чехия